Greatest Hits — сборник американского коллектива Run-D.M.C., куда вошли лучшие композиции группы, записанные в период с 1983 по 2000 год. Альбом выпущен 10 сентября 2002 года лейблом Arista Records.

Об альбоме 
Предполагалось, что в состав сборника войдут такие хиты, как «The Ave», «Pause» и «Ooh, What’cha Gonna Do?». Но этого не произошло. В интервью журналу Marie Claire, DJ Run, один из участников Run-D.M.C., прокомментировал это так:

После смерти Jam Master Jay, группа прекратила творческую деятельность. Однако, в связи с тем, что музыканты не выполнили все обязательства, предусмотренные контрактом с Arista Records, весь материал Run-D.M.C. остался доступным для использования. Из-за этого, после релиза Greatest Hits, лейбл продолжил выпускать различные компиляции с композицями группы разных лет.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Run-D.M.C.

Сборники 2002 года
Альбомы Run-D.M.C.
Сборники на английском языке
Альбомы США
Сборники Arista Records